Grace Kennedy kan syfta på:

* Grace Kennedy (1782–1825), skotsk författare
 Grace Kennedy (född 1958), brittisk sångerska och programledare